Marc Pugh, né le  à Bacup, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain à Shrewsbury Town.

Biographie 

Le , il signe un contrat d'une saison avec Queens Park Rangers .

Statistiques

Palmarès

En club 
  AFC Bournemouth
 Champion d'Angleterre de D2 en 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Kidderminster Harriers FC
Joueur du Hereford United FC
Joueur du Burnley FC
Joueur du Bury FC
Joueur du Luton Town FC
Joueur du Shrewsbury Town FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Joueur du Hull City AFC
Joueur du Queens Park Rangers FC
Naissance en avril 1987
Naissance dans le Lancashire